Bigelow se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Bryant Bigelow
 Howard E. Bigelow
 Jacob Bigelow
 John Milton Bigelow
 Robert S. Bigelow